Pillendreher ist:
 eine Reihe von Käferarten aus der Überfamilie der Scarabaeoidea
 Heiliger Pillendreher (Scarabaeus sacer) als deren bekanntester Vertreter
 eine historische Bezeichnung für den Beruf des Apothekers beziehungsweise Herstellers von Pillen
 ein geschütztes Markenzeichen des Fußballvereins Bayer 04 Leverkusen